Ниже приведен список крайних точек Азербайджана.

Крайние точки 
 Северная точка — Балакенский район ()
 Южная точка — Астаринский район  ()
 Западная точка — Садаракский район ()
 Восточная точка — пгт Чилов, Хазарский район, Баку ()

Крайние высоты 
 Высочайшая точка — Гора Базардюзю (4466 м) 

 Низшая точка — Каспийское море (-28 м).

Расположение

См. также 
 География Азербайджана

География Азербайджана
Азербайджан